D36 ou D-36 peut faire référence à :
 HMS Defender (D36), un destroyer de la classe Type 45 de la Royal Navy ;
 Ivtchenko-Progress D-36, un turbofan triple corps à fort taux de dilution ;
 Route départementale 36, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres